Niemcy:
 Eickstedt – część gminy (Ortsteil) Randowtal w powiecie Uckermark, w kraju związkowym Brandenburgia

Osoby:
 Fryderyk von Eickstedt – rzymskokatolicki biskup
 Marcus von Eickstedt – pomorski dyplomata
 Valentin von Eickstedt – pomorski szlachcic

Inne:
 Eickstedt – ród

Zobacz też:
 Eichstedt